Оро́ско ():

Фамилия 
 Ороско, Алонсо де (1500—1591) — испанский монах-августинец, святой.
 Ороско, Андрес (род. 1979) — колумбийский футболист.
 Ороско, Габриель (род. 1962)— мексиканский живописец.
 Ороско, Йоандри (род. 1991) — венесуэльский футболист, атакующий полузащитник.
 Ороско, Майкл (род. 1986) — американский футболист, мексиканского происхождения.
 Ороско, Мануэль Ровира (род. 1919) — испанский и советский летчик-истребитель.
 Ороско, Ольга (1920—1999) — аргентинская поэтесса.
 Ороско, Паскуаль (1882—1915) — мексиканский военный и политический лидер периода революции 1910—1917 годов.
 Ороско, Рафаэль (1946—1996) — испанский пианист.
 Ороско, Франко (род. 2002) — аргентинский футболист.
 Ороско, Хавьер (род. 1987) — мексиканский футболист.
 Ороско, Хонатан (род. 1986) — мексиканский футболист.
 Ороско Маэстре, Рафаэль (1954—1992) — колумбийский певец.
 Ороско, Хосе Клементе (1883—1949) — мексиканский живописец.
 Ороско, Эсекиэль (1988—2018) — мексиканский футболист.

Топонимика 
 Ороско (муниципалитет) — город и муниципалитет в Испании